Wehrmacht steht für:
 allgemein, aber veraltet: die Streitkräfte eines Staates, siehe Militär
 spezieller: die deutschen Streitkräfte von 1919 bis 1945 als Überbegriff von Reichsmarine und Reichsheer, siehe Reichswehr
 besonders: die deutsche Wehrmacht unter Adolf Hitler von 1935 bis 1945 (von 1938 bis 1945 im nationalsozialistischen Deutschland)
 die Bundeswehr bzw. geplanten deutschen Streitkräfte wurden (in Ermangelung eines Namens) in der Anfangs- bzw. Gründerphase im Volksmund bzw. auch in offiziellen Dokumenten als „neue Wehrmacht“ oder „bundesdeutsche Wehrmacht“ bezeichnet

Weitere Bedeutungen:
 Streitkräfte von Österreich-Ungarn, zusammen auch die Wehrmacht genannt
 Südafrikanische Wehrmacht, siehe South African Defence Force
 Polnische Wehrmacht, polnische Truppen in deutschen Diensten während des Ersten Weltkriegs
 Wehrmacht (Band), US-amerikanische Thrash- und Speed-Metal-Band
 Die Wehrmacht, deutsche Militär-Zeitschrift, die von 1936 bis 1944 im Deutschen Reich erschien

Siehe auch: